Team TotalEnergies er et fransk professionelt cykelhold som konkurrerer i UCI Europe Tour. Holdet har hovedkvarter i Vendée-distriktet i Vest-Frankrig, og sportschef er tidligere professionel cykelrytter Jean Rene Bernaudeau. 

Tour de France 2011 blev en enorm succes for det franske cykelhold; Kaptajnen, Thomas Voeckler, kom i mål efter et langt udbrud under 9. etape, hvilket sendte ham direkte i den gule førertrøje. Cykelverdenen regnede dog ikke med at Voeckler ville beholde den særlig længe, da løbets første bjergetaper ventede et par dage forude. Men i mod alle forventninger, lykkedes det Voeckler at sidde på hjul af løbets helt store profiler, frem til 19. etape, som havde mål på L'Alpe d'Huez. Bjerget var dog for stor en mundfuld for franskmanden, og måtte desværre afgive trøjen til den unge Andy Schleck pga. tidstabet. 
Det vil dog stadig være et Tour de France, som vil være husket af mange cykelelskere, netop pga. denne franske overraskelse.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Frankrig
Etableret i 1984